Мацевичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мацевичи — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Мацевичи — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Мацевичи — деревня в Минском районе Минской области.

См. также 
 Малые Мацевичи 
 Великие Мацевичи